Denne liste præsenterer ryttere og hold i Giro d'Italia 2009. Giro d'Italia 2009 var den 92. udgave af Giro d'Italia, en af cykelsportens Grand Tours, og den markerede samtidig 100-års-jubilæet siden det første løb i 1909. 198 ryttere fordelt på 30 lande og 22 hold deltog i denne udgave, der startede i Venedig 9. maj og sluttede i Rom 31. maj.

Blandt de 22 hold, der deltog i Giroen, var 15 ProTour-hold, mens syv var professionelle kontinentalhold. Tre ProTour-hold ønskede ikke at deltage og blev således ikke inviteret – disse var ,  og . Normalt er ProTour-hold garanteret en plads i de store løb.

 blev oprindeligt nægtet en invitation, men den 23. april blev de inviteret som Giroens 22. og sidste hold. De syv professionelle kontinentalhold, der deltog, var , , , , ,  og . Hvert af de 22 hold, der blev inviteret, startede løbet med 9 ryttere.

29 ryttere forlod løbet, før de nåede Rom.

Denis Mensjov fra -holdet vandt løbet; efter at have taget føringen i en lang enkeltstart på 12. etape, lod han ikke sin nærmeste udfordrer, den senere toer Danilo Di Luca fra , stikke af i den sidste uges bjerge.

22. juli blev det offentliggjort, at Di Lucas A-prøve fra 20. og 28. maj viste spor af EPO-derivatet CERA.

Franco Pellizotti fra -holdet tog den sidste plads på podiet, 1 minut og 47 sekunder foran fjerdepladsen, vinderen af Tour de France 2008 Carlos Sastre fra . Di Luca vandt også pointkonkurrencen, men da hans B-prøve understøttede de oprindelige dopingresultater, blev han frataget sejren, og Mensjov blev erklæret vinder af pointkonkurrencen. Bjergkonkurrencen blev vundet af Stefano Garzelli fra , mens ungdomskonkurrencen blev vundet af Kevin Seeldraeyers fra -holdet.

Hold 

22 hold deltog i Giro d'Italia 2009. De deltagende hold indgik i to holdkonkurrencer: Trofeo Fast Team og Trofeo Super Team. Trofeo Fast Team-konkurrencen, der blev vundet af Astana, var en klassisk holdkonkurrence, hvor hvert holds tre bedst placerede ryttere på hver etape fik deres tider lagt sammen. Denne samlede tid, lagt sammen for hver etape, udgjorde klassementet i Fast Team-konkurrencen. Trofeo Super Team, der blev vundet af Team Columbia-High Road, var en hold-pointkonkurrence, hvor de 20 bedst placerede ryttere på hver etape tjente point (20 for førstepladsen, 19 for andenpladsen og så fremdeles, indtil 20. pladsen der gav et enkelt point) til deres hold.

Ryttere 

198 ryttere fordelt på 30 lande stillede til start i denne udgave af Giro d'Italia. 169 ryttere gennemførte, mens 29 måtte stige af undervejs, blandt andre Mark Cavendish, der efter tre sejre og to dage i den lyserøde førertrøje valgte at stige af for at forberede sig til Tour de France 2009.

Henvisninger

Eksterne henvisninger 

Officiel Giro-side 
cyclingnews.com 
Startlister for tidligere Giro d'Italia-udgaver 

2009